Leighton steht für:

 Leighton Auto Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Leighton Holdings, australisches Bauunternehmen, siehe CIMIC Group

Leighton ist der Familienname folgender Personen:
 Amanda Leighton (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin
 Angela Leighton (* 1954), britische Literaturwissenschaftlerin
 Arthur Leighton (1889–1939), britischer Hockeyspieler
 Bernie Leighton (1921–1994), US-amerikanischer Jazzpianist
 Crissy Ahmann-Leighton (* 1970), US-amerikanische Schwimmerin 
 Chrystabel Leighton-Porter (1913–2000), britisches Model
 Chuck Leighton (1924–2003), US-amerikanischer Rennfahrer
 David Keller Leighton († 2013), US-amerikanischer Bischof
 Edmund Blair Leighton (1853–1922), britischer Maler
 Elaine Leighton (* 1926), US-amerikanische Jazz-Schlagzeugerin
 Frederic Leighton, 1. Baron Leighton (1830–1896), englischer Maler, Illustrator und Bildhauer
 Gerald R. Leighton (1868–1953), britischer Zoologe und Mediziner
 Jan Leighton (1921–2009), US-amerikanischer Schauspieler
 Jim Leighton (* 1958), schottischer Fußballspieler
 John Leighton (1865–1944), englischer Fußballspieler
 Kenneth Leighton (1929–1988), britischer Komponist
 Laura Leighton (* 1968), US-amerikanische Schauspielerin
 Leroy G. Leighton (1912–1990), US-amerikanischer Ingenieur und Oskarpreisträger
 Margaret Leighton (1922–1976), britische Schauspielerin
 Michael Leighton (* 1981), kanadischer Eishockeytorwart

 Roland Leighton (1895–1915), britischer Schriftsteller
 William Leighton (um 1565–1622), englischer Renaissance-Komponist

Leighton ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Leighton (Western Australia)

in England:
 Leighton (Cambridgeshire)
 Leighton (Cheshire)
 Leighton (North Yorkshire)
 Leighton and Eaton Constantine, Shropshire

in den Vereinigten Staaten:
 Leighton (Alabama)
 Leighton (Iowa)
 Leighton (Kentucky)
 Leighton (Louisiana)
 Leighton (Minnesota)
 Leighton (Tennessee)
 Leighton Township, Michigan

Siehe auch:
 Layton